Abarth 695 – variante della Fiat Nuova 500 Abarth del 1971
 Abarth 695 – variante della Abarth 500 del 2011